Deleng Tusam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Tusam, berg, Aceh, 
 Deleng Tusam (berg i Indonesien), Sumatera Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar